Яворские — западнорусские шляхетские роды, принадлежащие к гербу Сас и приобретённым по наследству гербам Янина, Ястржембец, Елита,  Косцеша, Окша, Белина, Наленч, Гриф, а также к  новому гербу с названием «Герб рода Яворских», который стоит отдельно в этом ряду.

История 

Яворские — галицкий шляхетский род герба Сас, от которого в XVIII веке произошёл русский дворянский род. Родоначальником Яворских герба Сас, как утверждает польский историк Дунчевский, был Ванчалух (Wanczaluch) (или Ванча Волох), граф из Венгрии, который разговаривал и писал на славянском языке, строил церкви византийского обряда и имел славянскую ДНК крови, которую передал, вместе с родовым гербом, своим сыновьям и внукам - Яворским, Турецким, Ильницким.

27 июня 1431 г. Владислав ІІ Ягайло, король Речи Посполитой, пожаловал на вечную память о ратном деле шляхетному Ванче Волоху и его сыновьям Ходку, Иванку и Занку села Турка, Ильнык, Явора  в Самборском повете. От сыновей Занка происходят Яворские и Турецкие. Сыновья Базилия Занковича осели в Яворе, а единственный сын Фёдора Занковича — Дмитрий в Турке.  Весь род прослеживается вплоть до первой мировой войны. Род внесён в гербовник королевства Галиции и герцогства Буковина.

Российская ветвь рода происходит от Фёдора Ивановича Яворского, которого по указу Петра I в 1702 г. «велено было написать по Московскому списку и дать ему в поместный оклад 500 четей и денег 20 руб».

Из этого рода происходил первый и последний Патриарх Российской империи - знаменитый митрополит рязанский и муромский Стефан Яворский. Значительная часть благородных Яворских (Волга, Урал, Сибирь, Дальний Восток), которые попали в Россию позже, т.е. в XIX-XX веках, походят так же из Галиции - непосредственно от коренного западнорусского герба Сас. Герб этого рода — Сас, внесён во II часть Общего Гербовника. Есть ещё несколько дворянских родов этого имени.

Описание герба 
На щите, имеющем голубое поле, изображён жёлтый (золотой) полумесяц, рогами обращённый вверх. На каждом его роге помещено по золотой шестиконечной звезде, в середине — серебряная стрела, направленная остриём вверх.

Щит увенчан дворянским шлемом с дворянской на нём Короной. Над Короной павлиний хвост, который пронзает стрела с правой стороны щита в левую сторону. Намёт голубой, подбитый золотом. Герб рода Яворских внесён в Часть 2 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 133.

Известные представители 
 Яворский, Фёдор Михайлович (1780—1828) — русский врач-хирург, изобретатель, доктор медицины; статский советник.
 Яворский, Аполлинар фон (1825—1904) — австрийский политик.

См. также 
 Значко-Яворские

Примечания

Литература 
 
 

 
Шляхетские роды герба Сас
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Шляхетские роды герба Янина
Шляхетские роды герба Ястршембец
Шляхетские роды герба Елита
Шляхетские роды герба Косцеша
Шляхетские роды герба Окша
Шляхетские роды герба Белина
Шляхетские роды герба Наленч
Шляхетские роды герба Гриф